Las visitas oficiales que el Príncipe de España Felipe de Borbón ha realizado al exterior hasta su proclamación, el 19 de junio de 2014, se detallan a continuación. Tras su matrimonio con Letizia Ortiz, ha realizado numerosas visitas al exterior con ella.
Los datos recogidos corresponden desde 1983.

Cronología

1983-2014

Número de visitas por país

A continuación se enumeran las visitas que ha realizado el príncipe por países y continentes.

{| class="wikitable"
|----- bgcolor="#CDC9C9"
! width="16%" | África  
 América  
! width="16%" | Asia 
Europa 
! width="16%" | Oceanía 
|-----
| valign="top" |
 (2) 
 (3) 
 (1) 
 (1) 
| valign="top" |
 (4) 
 (6) 
 (5) 
 (2) 
 (6) 
 (6) 
 (4) 
 (5) 
 (6) 
 (19) 
 (5) 
 (6) 
 (6) 
 (5) 
 (5) 
 (2) 
 (3) 
 (1) 
 (4) 
 (4) 
 (4) 
| valign="top" |
 (1) 
 (2) 
 (1) 
 (3) 
 (2) 
 (3) 
 (1) 
 (3) 
 (3) 
 (1) 
 (1) 
 (1) 
 (1) 
 (1) 
| valign="top" |
 (6) 
 (3) 
 (1) 
 (4) 
 (1) 
 (2) 
 (1) 
 (2) 
 (8) 
 (3) 
 (1) 
 (2) 
 (1) 
 (3) 
 (2) 
 (2) 
| valign="top" |
 (1) 
 (1) 
|-
| 4 países 7 visitas
|21 países 108 visitas
|14 países 23 visitas
|16 países 42 visitas
|2 países 2 visitas

|}

Visitas oficiales de jefes de Estado